Tijdschrift voor Entomologie (ISSN 0040-7496) — голландский энтомологический журнал для публикации научных исследований в различных областях науки о насекомых и некоторых других членистоногих (главным образом, по систематике, эволюции и фаунистике). Один из старейших в мире энтомологических журналов (основан в 1857 году).

История 
Журнал был основан в 1857 году. Публикуется Голландским энтомологическим обществом (The Netherlands Entomological Society). Один из немногих старейших энтомологических журналов, сохранивших своё первоначальное название (наряду с такими как Annales de la Société Entomologique de France, Deutsche Entomologische Zeitschrift, The Entomologist, Entomologist's Monthly Magazine).

22 года журнал редактировал (1952—1974) русский эмигрант и лепидоптеролог Алексей Дьяконоф (1907—1989), родившийся в Петербурге и вместе с родителями эмигрировавший после революции в Голландию.

В 2007 году вышел юбилейный 150-й том. За 150 лет в журнале опубликовано 2115 статей 699 авторов из 30 стран. В первые десятилетия в журнале печатались статьи на голландском языке (затем также на немецком и французском), но в последние 10 лет все статьи публиковались на английском языке.

Главные редакторы 
В разные годы журнал возглавляли:

 Samuel Constant Snellen van Vollenhoven — 1853—1880 (27 лет)
 Frederik Maurits van der Wulp — 1880—1894 (14)
 Antonius Franciscus Adolphus Leesberg — 1894—1906 (12)
 Johannes Cornelis Hendrik de Meijere — 1906—1940 (34)
 Johannes Bastiaan Corporaal — 1940—1952 (12)
 Alexey Diakonoff — 1952—1974 (22)
 Peter Johan van Helsdingen — 1975—1987 (12)
 Jan van Tol — 1988—1997 (9)
 Erik Johannes van Nieukerken — 1989—2007 (18)

ISSN 
 0040-7496

См. также 
 Список энтомологических журналов
 Entomologia Experimentalis et Applicata

Примечания

Литература 
 Erik J. van Nieukerken & Hans Huijbregts. 2007. Tijdschrift voor Entomologie 150 volumes: one and a half century of Systematic Entomology in a changing world. Tijdschrift voor Entomologie, volume 150 (2): 245—261.
 Meijere, J.C.H. de, 1947. De Nederlandsche Entomologische Vereeniging bestaat 100 jaren, maar is nog jeugdig van geest en nog steeds bloeiend. — Tijdschrift voor Entomologie 88: 1—18.
 Barendrecht, G., 1957. A propos du centenaire du Tijdschrift voor Entomologie. — Tijdschrift voor Entomologie 100 (1): 1—4.

Ссылки 
 Офиц. сайт

Энтомологические журналы